Cecilia Maria Molyneux – nobildonna inglese
 Edward Molyneux – stilista e profumiere britannico
 Emery Molyneux – artigiano inglese
 George Edward Stanhope Molyneux Herbert – egittologo e collezionista d'arte britannico
 Henry Molyneux Paget Howard – nobile e militare britannico
 Osbert Molyneux, VI conte di Sefton – politico irlandese
 Peter Molyneux – autore di videogiochi inglese
 Stefan Molyneux – scrittore, youtuber e podcaster canadese
 William Molyneux – scienziato e scrittore irlandese